Franciaország
Saint-Sixte, település Loire megyében
Saint-Sixte, település Lot-et-Garonne megyében